Postojna se poate referi la:

Postojna, o localitate din comuna Postojna, Slovenia
Comuna Postojna, o comună din Slovenia
Postojnska jama sau peștera de la Postojna, o peșteră din Slovenia